Belerda puede referirse a:

Lugares 
En España
 Belerda (Granada), localidad del municipio de Guadix, en la provincia de Granada.
 Belerda (Jaén), localidad del municipio de Quesada, en la provincia de Jaén.
 Belerda (Asturias), lugar de la parroquia de Sobrecastiellu, municipio de Caso, en la provincia de Asturias.